Швецію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто тридцять чотири спортсмени у двадцяти двох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Швеції  
 Склад збірної Швеції  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2021 у шведському спорті